La Studiorum Novi Testamenti Societas (acronimo SNTS) è un'associazione internazionale di studiosi del Nuovo Testamento. L'attuale presidente è M. Wolter.

La SNTS pubblica la rivista accademica New Testament Studies.

Presidenti
Presidenti dell'associazione dal 1947.

Note

Collegamenti esterni 
 

Associazioni cristiane